Пето има више значења:

 Пето (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Пето (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Пето (Пето, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику